est le premier album enregistré par The Seatbelts pour Cowboy Bebop. Il est composé des musiques jouées durant la série, y compris une version longue du générique.

Pistes
Tank! – 3:30
Rush – 3:34
Spokey Dokey – 4:04
 Guitare: Tsuneo Imahori
 Harmonica: Ryuichiro Senoo
 Synthétiseur: Keishi Urata
Bad Dog No Biscuits – 4:09
Cat Blues – 2:35
 Trompette: Steven Berstein
Cosmos - 1:36
Space Lion – 7:10
 Par The Seatbelts Paris Musicians
Waltz for Zizi – 3:29
 Guitare: Masayoshi Furukawa
Piano Black – 2:47
Pot City – 2:14
Too Good Too Bad – 2:34
Car 24 – 2:49
The Egg And I – 2:42
 Guitare: Tsuneo Imahori
 Par The Seatbelts Paris Musicians
Felt Tip Pen – 2:39
Rain(Steve Conte version) – 3:23
 Voix: Steve Conte
 Guitare: Tsuneo Imahori
 Paroles: Tim Jensen
Digging My Potato – 2:24
 Par The Seatbelts New York Musicians
Memory – 1:31

The Seatbelts
Cowboy Bebop